Прудки — хутор, входит в состав Катасоновской сельской территории городского округа «город Михайловка» Волгоградской области России.

История

География 
Расположен в северо-западной части области, в пределах Приволжской возвышенности,  и примыкает к южной окраине хутора Катасонов.

Уличная сеть состоит из пяти географических объектов: ул. Дачная, ул. Песочная, ул. Песчаная, ул. Садовая, ул. Совхозная.

Абсолютная высота 160 метров над уровня моря.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 62 человек мужчин — 30, женщин — 32 (48,4 и 51,6 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 91 % из общей численности населения в 68 человек

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство, действовал совхоз. 

Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Михайловка